Писарева — женская форма русской фамилии Писарев. 

 Известные носители 
 Писарева, Галина Демьяновна (род. 1933) — русский скульптор, живописец, график.
 
 Писарева, Лариса Викторовна (род. 1934) — советская гребчиха.
 Писарева, Людмила Ивановна (1939—2011) — советская актриса.
 Писарева, Мария Герасимовна (род. 1933) — советская легкоатлетка.
 Писарева, Надежда Михайловна (род. 1988) — российская и белорусская биатлонистка.
 Писарева, Наталья Александровна (в замужестве — Казанцева; род. 1981) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Писарева, Светлана Анатольевна (род. 1965) — российский учёный-педагог.